Georgenbergkirche heißen:
 Georgenbergkirche (Micheldorf in Oberösterreich), Tauf- und Hochzeitskirche in Micheldorf in Oberösterreich
 Filialkirche St. Georg am Georgenberg, Kuchl bei Hallein, Land Salzburg
 Georgenbergkirche (Wien), Wotrubakirche auf dem Georgenberg (Wien)

Siehe auch:
 Georgskirche, Georgenberg (Begriffsklärung)